Liga Mistrzów UEFA 2018/2019 – 27. sezon Ligi Mistrzów UEFA (64. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Klubowych).

Mecz finałowy został rozegrany na Wanda Metropolitano w Madrycie 1 czerwca 2019 roku. Zwycięzcą edycji został Liverpool FC, który pokonał w finale Tottenham Hotspur 2:0. Zwycięzca edycji 2018/19 zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20 oraz rozegra mecz o Superpuchar Europy ze zwycięzcą Ligi Europy UEFA, a także zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej,
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Format rozgrywek i podział miejsc 

9 grudnia 2016 roku UEFA potwierdziła zmiany w formacie rozgrywek od sezonu 2018/19. W porównaniu z poprzednimi latami, zespoły z 4 krajów, które miały największy współczynnik ligowy UEFA, czyli z Hiszpanii, Niemiec, Anglii i Włoch miały po 4 pewne miejsca w fazie grupowej rozgrywek. Francja i Rosja miały zapewnione dwa miejsca w Fazie grupowej i jedno w III rundzie kwalifikacji. Portugalia, Ukraina i Belgia miały zapewnione jedno miejsce w fazie grupowej i jedno w III rundzie kwalifikacji. Turcja miała zapewnione jedno miejsce w fazie grupowej i jedno w II rundzie kwalifikacji. Czechy i Szwajcaria miały zapewnione jedno miejsce w Rundzie Play-off kwalifikacji i jedno w II rundzie kwalifikacji. Mistrzowie Holandii i Grecji zagrały w III rundzie kwalifikacji a wicemistrzowie w II rundzie kwalifikacji. Mistrz i wicemistrz Austrii zagrał w II rundzie kwalifikacji. W rundzie wstępnej kwalifikacji zagrali mistrzowie Gibraltaru, Andory, San Marino i Kosowa. Natomiast w I rundzie kwalifikacji mistrzowie pozostałych krajów należących do UEFA, oprócz Liechtensteinu, który nie ma rozgrywek ligowych. Uczestnicy kwalifikowali się do wyżej wymienionych rund według tabeli ligowej z sezonu 2017/18 lub sezonu 2017. Na turnieju zagrały zespoły z najwyższych miejsc w tabeli według powyższego schematu. W fazie grupowej zapewniony udział miały także zwycięzcy Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA z sezonu 2017/18. Miejsca rozdzielono według rankingu współczynników ligowych UEFA z sezonu 2016/17. W edycji 2018/2019 Ligi Mistrzów może wziąć udział 81 zespołów z 54 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Liechtensteinem, gdzie nie były przeprowadzane krajowe rozgrywki ligowe – drużyny piłkarskie z tego kraju należą do szwajcarskiego systemu ligowego).

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zwycięstwo w edycji 2017/2018 Ligi Mistrzów UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2018/2019 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych),
 zwycięstwo w edycji 2017/2018 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2018/2019 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych).

Szczegółowy podział miejsc 
Poniższa tablica pokazuje listę szczegółowego podziału miejsc.

Uczestnicy 
Drużyny
Wykaz rundy dla zespołów z danego miejsca w danej lidze.
Oznaczenia:
 L1, L2, L3, L4 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2017/2018).
 LE – zwycięzca Ligi Europy (edycja 2017/2018)

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania, z wyjątkiem losowania fazy grupowej, odbywają się w siedzibie UEFA w Nyonie).

Faza kwalifikacyjna 
Faza kwalifikacyjna rozpocznie się od rundy wstępnej, gdzie mistrzowie Gibraltaru, Andory, San Marino i Kosowa zostaną rozlosowani do półfinałów rundy. Zwycięzcy półfinałów awansują do finału rundy. Zwycięzca finału awansuje do I rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, natomiast zespoły przegrane w tej rundzie zagrają w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. W I rundzie kwalifikacyjnej zostaną rozlosowane pary dwumeczów. Zwycięzcy dwumeczów awansują do II rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów a przegrani zagrają w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy. Od II rundy kwalifikacji zostanie wprowadzony podział na kwalifikacje mistrzów i niemistrzów. Zwycięzcy awansują do III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów a przegrani zagrają w III rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. W III rundzie kwalifikacji i rundzie Play-off zwycięzcy dwumeczów awansują do następnej rundy w Lidze Mistrzów a przegrani zagrają w następnej rundzie Ligi Europy.

W każdej fazie zespoły zostaną podzielone: na rozstawione, czyli te z większym współczynnikiem UEFA i nierozstawione. Do drużyn rozstawionych dolosowane zostaną nierozstawione.

Runda wstępna 

Do startu w Rundzie wstępnej zostały uprawnione 4 drużyny. Runda została podzielona na półfinały i finał. W tej rundzie zespoły grają tylko jeden mecz. Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=3|Półfinały rundy

|-
!colspan=3|Finał rundy

|}

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej zostały uprawnione 32 drużyny (1 z poprzedniej rundy), z czego 16 zostało rozstawionych.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

II runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny został podzielony na 2 części – dla mistrzów i niemistrzów poszczególnych federacji:
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych było 20 drużyn (w tym 16 zwycięzców I rundy), z czego 10 było rozstawionych;
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione było 4 drużyny, z czego 2 były rozstawione.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w III rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

III runda kwalifikacyjna 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych było 12 drużyn (w tym 10 zwycięzców II rundy), z czego 6 było rozstawionych;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych było 8 drużyn, z czego 4 było rozstawionych.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w rundzie play-off Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Runda play-off 

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych zostało 8 drużyn (w tym 6 zwycięzców III rundy), z czego 4 było rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnione były 4 drużyny (zwycięzcy III rundy), z czego 2 były rozstawione.
Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymały prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Składy

Faza grupowa 

Losowanie odbyło się 30 sierpnia 2018 roku w Monako. Do startu w fazie grupowej uprawnione były 32 drużyny (w tym 6 zwycięzców rundy play-off oraz zwycięzca Ligi Europy z poprzedniego sezonu). W trakcie losowania zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki, według współczynnika UEFA, a następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji oraz decyzją UEFA drużyny z Rosji i Ukrainy.
Wszystkie zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansowały do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymały prawo gry w 1/16 finału Ligi Europy UEFA.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnionych było 16 drużyn:
 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Mistrzów,
 8 drużyn, które zajmą 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów,
Do dalszych etapów turnieju przechodzili zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramce/bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

Zakwalifikowane drużyny 
Losowanie par 1/8 finału odbyło się 17 grudnia 2018 roku. Zwycięzcy poszczególnych grup w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze (dotyczy jedynie 1/8 finału).

1/8 finału 
Losowanie par tej rundy odbyło się 17 grudnia 2018 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 12 i 13 lutego oraz 19 i 20 lutego 2019, a rewanże 5 i 6 marca oraz 12 i 13 marca 2019.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane były niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 15 marca 2019 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 9 i 10 kwietnia, a rewanże 16 i 17 kwietnia 2019.

Półfinały 
Pierwsze mecze zostały rozegrane 30 kwietnia i 1 maja, a rewanże 7 i 8 maja 2019.

Finał 

ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 2018/2019

LIVERPOOL FC SZÓSTY TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców 
Nie wliczono bramek z kwalifikacji i play-off.

Źródło:

Hat-tricki

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2018/2019)

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2018/2019)